Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion ist der Name folgender Stadien in Deutschland:

 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion (Hoyerswerda), Hoyerswerda
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion (Kölleda), Kölleda

Siehe auch:
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin
 Ludwig-Jahn-Stadion